Lucieni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Lucieni (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Lucieni (Argeș), Dorf im Kreis Argeș